Gerold ist ein männlicher Personenname.

Herkunft und Bedeutung des Namens 

 althochdeutsch (ger = Speer; old von waltan = walten, (be)herrschen)

Namenstag 

 19. April

Varianten 

 weibliche: Géraldine, Geroldine
 männliche: Gerald, Gerrold, Gerwald, Garibald, Gilbert, Geroldus

Bekannte Namensträger

Vorname 
Mittelalter
 Gerold von Anglachgau (8. Jahrhundert), fränkischer Adliger
 Gerold von Mainz, Bischof (724–742/43)
 Gerold der Jüngere († 799), alamannischer Markgraf
 Gerold von Großwalsertal († 978), Heiliger
 Gerold von Genf († vor 1080), Graf von Genf
 Gerold von Oldenburg, Bischof (12. Jahrhundert)
 Gerold von Jerusalem (Gerold von Flandern, Gerald von Lausanne; † 1239), Abt der Abteien Molesme und Cluny sowie Lateinischer Patriarch von Jerusalem
 Gerold von Köln (1201–1241), Heiliger
 Gerold von Waldeck († 1231), Bischof von Freising
 Gerold von Friesach († 1333), Bischof von Gurk

Neuzeit
 Gerold Adam (1933–1996), deutscher Biophysiker
 Gerold von Braunmühl (1935–1986), deutscher Diplomat, Mordopfer der RAF
 Gerold Edlibach (1454–1530) Zürcher Chronist und Ratsherr
 Gerold Foidl (1938–1982), österreichischer Autor
 Gerold Gruber (* 1958), österreichischer Musikwissenschaftler
 Gerold Huber (* 1969), deutscher Pianist und Professor an der Hochschule für Musik Würzburg
 Gerold Janssen (1923–2012), deutscher Naturschutz-Aktivist
 Gerold Kürten (1927–1993), deutscher Musikpädagoge, Komponist und Orchesterleiter
 Gerold Lehner (* 1962), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe 

 Gerold Prauss (* 1936), deutscher Philosoph (Transzendentalphilosophie)
 Gerold Rahmann (* 1962), deutscher Agrarökonom
 Gerold Reichenbach (* 1953), deutscher Politiker (SPD)
 Gerold Riedmann (* 1977), österreichischer Journalist und Medienmanager
 Gerold Späth (* 1939), Schweizer Schriftsteller
 Gerold Tandler (* 1936), deutscher Politiker (CSU)
 Gerold Ungeheuer (1930–1982), deutscher Kommunikationsforscher
 Gerold Walser (1917–2000), Schweizer Althistoriker und Epigraphiker
 Gerold Wucherpfennig (* 1957), deutscher Politiker (CDU)

Familienname 
 Carl Gerold (1783–1854), Verleger
 Friedrich Gerold (1816–1886) österreichischer Verlagsbuchhändler
 Gerda Gerold (1901–1988), Künstlername von Maria Collm, österreichische Schauspielerin, Sängerin und Diseuse
 Gerhard Gerold (* 1949), deutscher Geograph
 Julius Victor Gerold (1808–1876), deutscher Komponist und Arrangeur und Armee-Musik-Direktor
 Karl Gerold (1906–1973), deutscher Journalist
 Mary Gerold (1898–1987), deutsche Herausgeberin, Ehefrau und Nachlassverwalterin Tucholskys
 Moritz von Gerold (1815–1884), österreichischer Verlagsbuchhändler
 Raimond Gerold (1928–2009), Botaniker
 Rolf Gerhold, deutscher American-Football-Trainer
 Rosa von Gerold (1829–1907), österreichische Schriftstellerin und Salondame
 Sebastian Gerold (* 1976), deutscher Schauspieler
 Ulrike Gerold (* 1956), deutsche Schriftstellerin
 Volkmar Gerold (* 1922), deutscher Materialforscher

Ortsname 
 Gerold (Ort) in der Gemeinde Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, Deutschland
 St. Gerold in Vorarlberg, Österreich

Siehe auch 

 Gerhold

Männlicher Vorname
Familienname